Toponímia:
 Chatham (Kent), a Kent (Anglaterra)
 Chatham-Kent, a Ontàrio (Canadà)
 Illes Chatham, arxipèlag del Pacífic sota sobirania de Nova Zelanda
 Chatham o illa de San Cristóbal (Equador), illa de l'arxipèlag de les Galápagos
 Chatham (Illinois)
 Chatham (Louisiana)
 Chatham (Massachusetts)
 Chatham (Nova Hampshire)
 Chatham (Nova Jersey)
 Chatham (Nova York)
 Chatham (Virgínia)
 Biografia: Rhys Chatham, músic i compositor estatunidenc